Сборная Румынии по шахматам представляет Румынию на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет Румынская шахматная федерация. Наивысший рейтинг сборной — 2631 (2008).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах:
  Флорин Георгиу — 14 раз.
  Теодор Гицеску — 12 раз.
  Виктор Чокылтя и Михаил Марин — оба по 11 раз.

 На командных чемпионатах Европы: Флорин Георгиу (5 раз)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной:
 На шахматных олимпиадах: Михаил Марин  3-я доска (1988)

 На командных чемпионатах Европы:

Примечания

Ссылки 

Ш
Р
Шахматы в Румынии